De samenstelling Tweede Kamer 2012-2017 bevat de lijst met de oorspronkelijk verkozen 150 leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal op grond van de Tweede Kamerverkiezingen 2012. De zittingsperiode ging in op 20 september 2012 en eindigde op 23 maart 2017.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld. De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

Gekozen bij de verkiezingen van 12 september 2012

VVD (41 zetels)

PvdA (38 zetels)

PVV (15 zetels)

SP (15 zetels)

CDA (13 zetels)

D66 (12 zetels)

ChristenUnie (5 zetels)

GroenLinks (4 zetels)

SGP (3 zetels)

Partij voor de Dieren (2 zetels) 
 Marianne Thieme, fractievoorzitter
 Esther Ouwehand

50Plus (2 zetels) 
 Henk Krol, fractievoorzitter
 Norbert Klein

Bijzonderheden 
 17 september 2012: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing 28 kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Van deze kandidaten heeft één kandidaat, Dirk Poot (Piratenpartij), geen zetel behaald omdat er geen zetels aan de lijst zijn toegewezen. Onder de 27 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden en gekozen zijn, is er één die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen is, Pieter Omtzigt (CDA).

Wijzigingen in de samenstelling  
De wijzigingen in de zittende leden van de Tweede Kamer zijn weergegeven per jaar.

Wijzigingen in 2012 
 25 september: De Tweede Kamer kiest Anouchka van Miltenburg (VVD) tot voorzitter.
 5 oktober: GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap zegt haar fractievoorzitterschap op nadat het partijbestuur van GroenLinks het vertrouwen in haar als partijleider heeft opgezegd. Sap deelt mee op korte termijn de Tweede Kamer te zullen verlaten.
 8 oktober: De fractie van GroenLinks kiest Bram van Ojik als nieuwe fractievoorzitter.
 23 oktober: Jolande Sap (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer. Op 30 oktober wordt Linda Voortman geïnstalleerd als haar opvolger. 
 1 november: Mark Rutte wordt benoemd tot formateur. Halbe Zijlstra wordt in verband hiermee gekozen tot voorzitter van de VVD-fractie.
 5 november: Mark Rutte, Edith Schippers, Jeanine Hennis-Plasschaert, Fred Teeven, Stef Blok, Frans Weekers (allen VVD), Jetta Klijnsma, Ronald Plasterk, Jeroen Dijsselbloem en Frans Timmermans (allen PvdA) worden minister of staatssecretaris in het kabinet-Rutte II en verlaten daarom de Tweede Kamer.
 8 november: De vrijgekomen plaatsen worden na installatie ingenomen door Roald van der Linde, Johan Houwers, Joost Taverne, Aukje de Vries, Ronald Vuijk, Sjoerd Potters (allen VVD), Selçuk Öztürk, Grace Tanamal, Duco Hoogland en Sultan Günal-Gezer (allen PvdA).

Wijzigingen in 2013 
 14 mei: Roelof van Laar (PvdA) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 3 september van Lea Bouwmeester die met zwangerschapsverlof is.
 14 mei: Eric Smaling (SP) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 3 september van Manja Smits die met ziekteverlof is.
 13 juni: Désirée Bonis (PvdA) verlaat de Tweede Kamer. Op 18 juni wordt Yasemin Çegerek geïnstalleerd als haar opvolger. 
 23 juli: Johan Houwers (VVD) verlaat de Tweede Kamer. Op 3 september wordt Rudmer Heerema geïnstalleerd als zijn opvolger.
 1 september: Pierre Heijnen (PvdA) verlaat de Kamer in verband met zijn benoeming tot voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan. Op 3 september wordt Marith Rebel-Volp geïnstalleerd als zijn opvolger.
 2 september: Myrthe Hilkens (PvdA) verlaat de Tweede Kamer. Op 3 september wordt het tijdelijke lidmaatschap van Roelof van Laar omgezet in een vast lidmaatschap.
 3 september: Tjitske Siderius (SP) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 26 november van Sadet Karabulut die met zwangerschapsverlof is.
 3 september: Henk Leenders (PvdA) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 12 december van Yasemin Çegerek die met zwangerschapsverlof is.
 3 september:  De tijdelijke vervanging van Manja Smits (SP) door Eric Smaling wordt verlengd.
 4 oktober: Henk Krol (50Plus) stopt als fractievoorzitter en kondigt zijn aftreden als Kamerlid aan. Norbert Klein wordt fractievoorzitter. Op 29 oktober wordt Martine Baay-Timmerman geïnstalleerd als zijn opvolger.
 29 oktober: Louis Bontes (PVV) wordt uit de fractie gezet en gaat verder als een eenmansfractie.
 7 december: Matthijs Huizing (VVD) verlaat de Tweede Kamer. Op 10 januari 2014 wordt Perjan Moors geïnstalleerd als zijn opvolger.
 24 december: De tijdelijke vervanging van Manja Smits (SP) door Eric Smaling wordt verlengd t/m 14 april 2014.

Wijzigingen in 2014 
 6 februari: Tjitske Siderius (SP) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 29 mei van Renske Leijten die met zwangerschapsverlof is.
 20 maart: Roland van Vliet (PVV) verlaat de fractie en gaat verder als eenmansfractie.
 21 maart: Joram van Klaveren (PVV) verlaat de fractie en gaat verder als eenmansfractie.
 1 april: Jan de Wit (SP) beëindigt zijn loopbaan als politicus en verlaat de Tweede Kamer. Op 2 april wordt Michiel van Nispen geïnstalleerd als zijn opvolger.
 15 april: Louis Bontes en Joram van Klaveren (beiden ex-PVV) vormen een nieuwe fractie, groep Bontes/Van Klaveren.
 15 april: Manja Smits (SP) verlaat de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Het tijdelijke lidmaatschap van Eric Smaling wordt omgezet in een vast lidmaatschap.
 13 mei: Paulus Jansen (SP) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot wethouder van Utrecht. Het tijdelijke lidmaatschap van Tjitske Siderius wordt omgezet in een vast lidmaatschap. Henri Swinkels wordt op 14 mei geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 29 mei van Renske Leijten.
 28 mei: De fractie van 50Plus valt uiteen. Na enige onduidelijkheid over het toekomstig gebruik van de naam 50Plus besluit het presidium van de Tweede Kamer op 2 juni dat Norbert Klein deel gaat uitmaken van de nieuwe fractie (50PLUS/Klein) en Martine Baay-Timmerman van de nieuwe fractie (50PLUS/Baay-Timmerman).
 24 juni: Pieter Litjens (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot wethouder van Amsterdam. Op 25 juni wordt Hayke Veldman geïnstalleerd als zijn opvolger.
 30 juni: Cora van Nieuwenhuizen (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met haar benoeming tot lid van het Europees Parlement. Op 1 juli wordt Jeroen van Wijngaarden geïnstalleerd als haar opvolger.
 9 september: Mariëtte Hamer (PvdA) verlaat de Tweede Kamer in verband met haar benoeming tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Op 10 september wordt Henk Leenders geïnstalleerd als haar opvolger.
 10 september: Henk Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 31 december van Martine Baay-Timmerman die met ziekteverlof is.
 11 november: Eddy van Hijum (CDA) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn overstap naar de provinciale politiek in Overijssel. Op 12 november wordt Martijn van Helvert geïnstalleerd als zijn opvolger.
 13 november: Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk verlaten de fractie van de PvdA.
 13 november: De fractie 50PLUS/Klein gaat verder als onafhankelijk lid-Klein. De fractie 50PLUS/Baay-Timmerman gaat verder als 50Plus.
 18 november: Corinne Ellemeet (GroenLinks) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 9 maart 2015 van Linda Voortman die met zwangerschapsverlof is.
 18 november: Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk vormen een nieuwe fractie, groep Kuzu/Öztürk, waarvan Kuzu fractievoorzitter wordt.
 31 december: Martine Baay-Timmerman (50Plus) verlaat de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Het tijdelijke lidmaatschap van Henk Krol wordt omgezet in een vast lidmaatschap.

Wijzigingen in 2015 
 13 januari: Karen Gerbrands (PVV) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 5 mei 2015 van Fleur Agema die met zwangerschapsverlof is.
 27 februari: Mark Verheijen (VVD) verlaat de Tweede Kamer nadat hij in opspraak is geraakt door beschuldigingen over onjuiste declaraties. Op 25 maart wordt Johan Houwers geïnstalleerd als zijn opvolger. De VVD-fractie verklaart dat hij niet meer welkom is als lid van die fractie; Houwers vormt vervolgens een eenmansfractie.
 20 maart: Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff (beiden VVD) verlaten de Tweede Kamer in verband met hun benoeming tot minister respectievelijk staatssecretaris op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 26 maart wordt Fred Teeven geïnstalleerd in de vacature-Van der Steur en op 31 maart wordt Chantal Nijkerken-de Haan geïnstalleerd in de vacature-Dijkhoff.
 24 maart: René Leegte (VVD) verlaat de Tweede Kamer vanwege het niet registreren van een nevenfunctie (en van de daaruit voortvloeiende inkomsten) die raakt aan zijn portefeuille. Op 31 maart wordt Leendert de Lange geïnstalleerd als zijn opvolger.
 12 mei: De fractie van GroenLinks kiest Jesse Klaver als fractievoorzitter als opvolger van de als zodanig afgetreden Bram van Ojik, die op 19 mei ook aftreedt als lid van de Tweede Kamer.
 19 mei: Sander de Rouwe (CDA) verlaat de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Friesland.
20 mei: Rik Grashoff (GroenLinks) en Erik Ronnes (CDA) worden geïnstalleerd in de vacatures van respectievelijk Van Ojik en De Rouwe.
31 juli: Gerard Schouw (D66) verlaat de Tweede Kamer in verband met het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Op 19 augustus wordt Fatma Koşer Kaya geïnstalleerd als zijn opvolger.
 22 september: Joyce Vermue (PvdA) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 12 januari 2016 van Manon Fokke die met zwangerschapsverlof is gegaan.
 1 november: Magda Berndsen (D66) verlaat de Tweede Kamer om persoonlijke redenen. Op 3 november wordt Judith Swinkels geïnstalleerd als haar opvolger.
 3 november: Martijn van Dam (PvdA) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot staatssecretaris van Economische Zaken. Op 4 november wordt de tijdelijke benoeming van Joyce Vermue omgezet in een vast lidmaatschap. Op 5 november wordt Harm Brouwer geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 12 januari 2016 van Manon Fokke.
 10 november: Arie Slob (ChristenUnie) treedt af als fractievoorzitter. De fractie van de ChristenUnie kiest op dezelfde dag Gert-Jan Segers als zijn opvolger. 
 17 november: Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 8 maart 2016 van Esther Ouwehand die met ziekteverlof is gegaan.
 1 december: Arie Slob (ChristenUnie) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot directeur van het Historisch Centrum Overijssel en van de Stichting IJsselacademie. Op 2 december wordt Eppo Bruins geïnstalleerd als zijn opvolger.
 12 december: Anouchka van Miltenburg (VVD) treedt af als voorzitter van de Tweede Kamer nadat er kritiek was geuit op haar optreden in de Teevendeal. Khadija Arib neemt haar taken waar tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Wijzigingen in 2016 
 4 januari: Peter Oskam  (CDA) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Capelle aan den IJssel. Op 12 januari wordt Mustafa Amhaouch geïnstalleerd als zijn opvolger.
 13 januari: Khadija Arib (PvdA) wordt gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer.
 20 januari: Wassila Hachchi (D66) verlaat de Tweede Kamer in verband met de aanvaarding van een andere functie. Op 26 januari wordt Salima Belhaj geïnstalleerd als haar opvolger.
 19 februari: Bart de Liefde (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Op 1 maart wordt Remco Bosma geïnstalleerd als zijn opvolger.
 1 maart: Harm Brouwer (PvdA) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 10 juni van Lea Bouwmeester die met zwangerschapsverlof is gegaan.
 8 maart: De vervanging vanwege ziekteverlof van Esther Ouwehand door Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wordt verlengd tot 26 juni.
 26 juni: De vervanging vanwege ziekteverlof van Esther Ouwehand door Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wordt verlengd tot 17 oktober.
 5 juli: Otwin van Dijk (PvdA) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Oude IJsselstreek. Op 6 juli wordt Harm Brouwer geïnstalleerd als zijn opvolger.
 6 september: Anne-Wil Lucas (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Op 7 september wordt Daniël van der Ree geïnstalleerd als haar opvolger.
 6 september: Tanja Jadnanansing (PvdA) verlaat de Tweede Kamer in verband met het aanvaarden van een functie in het onderwijs. Op 7 september wordt Amma Asante geïnstalleerd als haar opvolger.
 25 oktober: Rien van der Velde (PvdA) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 14 februari 2017 van Sjoera Dikkers die met ziekteverlof is.
 8 november: Jacques Monasch verlaat de fractie van de PvdA en gaat verder als eenmansfractie.
 29 november: Michiel van Veen (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Gemert-Bakel. Op 30 november wordt Jock Geselschap geïnstalleerd als zijn opvolger.
 12 december: Diederik Samsom (PvdA) treedt af als fractievoorzitter nadat hij de PvdA-lijsttrekkersverkiezing voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 verloren heeft van Lodewijk Asscher. Hij wordt op dezelfde dag opgevolgd door Attje Kuiken.
 13 december: Diederik Samsom verlaat de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan wordt het tijdelijke lidmaatschap van Rien van der Velde op 14 december omgezet in een vast lidmaatschap.
 14 december: Emre Ünver (PvdA) wordt geïnstalleerd als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 14 februari 2017 van Sjoera Dikkers.

Wijzigingen in 2017 
 23 maart: De Tweede Kamer wordt ontbonden.

Zie ook 
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Samenstelling Eerste Kamer 2015-2019

2012-2017
Nederlandse politiek in 2012
Nederlandse politiek in 2013
Nederlandse politiek in 2014
Nederlandse politiek in 2015
Nederlandse politiek in 2016
Nederlandse politiek in 2017